Dr. Salusinszky Gyula (Balázsfalva, 1885. március 17. – Jugoszlávia, 1939. július 18.) ügyvéd, Az Est című politikai lap jogtanácsosa, az 1921-ben alakult és 1925-ben megbukott Lloyd Bank alelnök-vezérigazgatója.

Családja 
Salusinszky Sámuel és Trattner Franciska fiaként született. Testvére Salusinszky Imre a Miklós Andor-féle sajtóbirodalom meghatározó egyénisége, az Est-lapok főszerkesztője a harmincas években, fia Salusinszky István gazdasági vezető, diplomata, a Magyar Külkereskedelmi Bank vezérigazgatója. Unokái Salusinszky Gyula fotografus Salusinszky Gábor a Studio Italia igazgatója, az Eötvös Loránd Tudományegyetem oktatója, valamint Salusinszky Miklós A légy című Oscar-díjas film producere es Salusinszky Zsuzsa idegenforgalmi szakértő.

Salusinszky Gyula 1917. május 21-én kötött házasságot Oesterreicher Líviával. Az esküvőn Miklós Andor volt a menyasszony tanúja.

Jegyzetek 

1885-ben született személyek
1939-ben elhunyt személyek
Magyar jogászok
Balázsfalviak
Zsidó származású magyarok